Ни́колас Бра́ун:
 Браун, Николас (род. 1988) — американский актёр и музыкант.
 Браун, Николас (младший) (1769—1841) — американский бизнесмен и филантроп.
 Браун, Николас Эдвард (1849—1934) — английский ботаник, систематик.